De Rechtbank is een Vlaams televisieprogramma dat het reilen en zeilen in de rechtbank volgt. Het eerste seizoen werd uitgezonden op Eén en haalde gemiddeld 960.841 kijkers. Het tweede seizoen wordt uitgezonden op VIER en haalde gemiddeld 509.821 kijkers. Seizoen 4 had gemiddeld 578.545 kijkers.

In deze documentairereeks werd in het eerste seizoen enkel de rechtbank van Gent gevolgd. In de tweede reeks werden ook de rechtbanken in Antwerpen, Leuven, Dendermonde, Beringen, Haacht en Vilvoorde gevolgd. Ook in de derde reeks werd er in verschillende rechtbanken gedraaid en werd er ook een assisenproces opgenomen en uitgezonden. In het vierde seizoen draaide men in Mechelen, Luik, Tubeke, Antwerpen (Deurne), Kortrijk en de Strafuitvoeringsrechtbank. In het vijfde seizoen werd er gedraaid in Aalst, Gent, Luik, Tongeren, Veurne en Wezet. In seizoen zes werd er teruggekeerd naar Antwerpen, Beringen, Mechelen en Tongeren, en verder werd er gedraaid in Hasselt, Laken, Zaventem, Charleroi en Bergen.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Seizoen 7

Seizoen 8

Seizoen 9

Seizoen 10

Bronnen 
 De rechtbank wil het imago van justitie bijschaven
 De Rechtbank

Programma van Eén
Programma van Play4